
«Рука богословия» («Рука богословля») — название славянских рукописей (списков) преимущественно конца XVII и начала XVIII веков со своеобразным руководством к исчислению пасхалии (даты Пасхи) по пальцам. Включали статьи астролого-гадательной тематики. Использовались старообрядцами. Самые лучшие экземпляры украшены заставками и заглавными буквами с золотом, и все, без исключения — поморского письма. Полная рукопись почти всегда содержала 460—466 рисунков с буквами.

Варианты подобных рукописей могли называться «Граница мудрая святых отец, хитростница филосовская всем рукам, лунник мудрый Птоломейский».

Обычно рукопись начинаналась словами:  Затем шли изображения рук с цифрами, разные круги и таблицы.

Рукописи и издания 
 «Рука богословля» с дополнениями (РНБ, собр. Погодина, N 318; конец XVII века)
 «Рука богословия изустная, како учить на руке» (БАН, 17.14.6; 1730 год)
 «Рука богословия», составленная Гавриилом Славенским в Нижнем Новгороде (180 л.; БАН, 35.2.35; XVIII век)
 «Рука богословия»; без заголовка (БАН)
 Петров, В. Рука богословия, или Наука изъяснения о пасхалии… (Москва, 1787)

См. также 
 Троеручица

Примечания

Ссылки 
 Романова, Анастасия Анатольевна. Древнерусские календарно-хронологические источники XV—XVII вв.

Древнерусская литература XVII века
Русская литература XVIII века
Пасха